Вале́рий Трофи́мович Кра́вченко (род. 19 октября 1942, Ленкорань Азербайджанской ССР) — российский  и , , журналист, деятель культуры.  (1997). Заслуженный работник культуры РСФСР (1988).

Окончил Харьковский институт искусств как пианист. 

С 1968 г. преподаватель Камчатского областного музыкального училища (Петропавловск-Камчатский), концертмейстер Камчатской хоровой капеллы. Постоянно выступает со статьями об истории и культуре Камчатки в местной и центральной прессе.

С 1973 года — член Союза журналистов СССР. Автор книг о танцевальном ансамбле «Мэнго» и о Камчатской хоровой капелле. В 2000-е годы работает над составлением энциклопедии «Культура Камчатки XX века», отдельные фрагменты которой уже появлялись в печати.
В 2009 году принят в члены Союза писателей России.

Источники 
 Духовный мир Севера : биогр. справ. – Петропавловск-Камчатский, 2014. – С. 225–226 : портр., фот.
 Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатской области на 2002 год. – Петропавловск-Камчатский, 2001. – С. 10–11
 Кравченко В. Мэнго. – Петропавловск-Камчатский, 1985. – С. 5–8
 Курохтина Н. И. Камчатка от открытия до наших дней : попул. ист.-краевед. справ. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 117–118.

Внешние ссылки 
 Историки и краеведы Камчатки. Кравченко Валерий Трофимович
 Канал Валерия Кравченко на YouTube 

Члены Союза журналистов СССР
Выпускники Харьковского института искусств
Члены Союза писателей России
Почётные граждане Петропавловска-Камчатского